Глория може да се отнася за:

 Глория – женско име;
 Глория – попфолк певица;
 Глория – муниципалитет в Бразилия, Баия
 Глория – муниципалитет в Бразилия, Манаус
 Нисан Глория – модел на Нисан;

Като малко име 
 Глория Гейнър (р. 1949) – американска певица, известна най-вече с хита си „I Will Survive“;
 Глория Естефан (р. 1957) – кубинско-американска певица.